Charles Michel peut désigner :

 Charles Michel, opticien liégeois surtout connu pour ses baromètres et par la carte porcelaine (1850) de son fameux magasin du 25 Passage Lemonnier dans la Rotonde  ;
 Charles Michel (1849-1926), facteur d'orgues français ;
 Charles Michel (1853-1920), sinologue belge ;
 Charles Michel (philologue), né à Tournai le 24 juillet 1853, mort en 1929, Docteur de l'Université de Louvain, Professeur aux Universités de Gand et de Liège.
 Charles Michel (1873-1934), mathématicien français, professeur de mathématiques spéciales ;
 Charles Michel (1874-1967), peintre liégeois, école belge, connu par son affiche et ses cartes postales dessinées sur le Tournoi de Bruxelles en  1905 qui eut lieu lors des fêtes d'anniversaire des 175 ans de la Belgique ; il a également illustré un livre sur l' Avènement d'Albert Ier en décembre 1909
 Charles Michel (1975-), homme politique et premier ministre belge et fils de Louis Michel.

Voir aussi 
 Charles-Henri Michel, artiste-peintre français mort en 1905.
 Charles Michel-Côte (1872-1959)
 Charles Michel de Langlade (1729-1800)
 Charles Michels (1903-1941)
 Charles Michels, station de métro à Paris

Notes et références